Грузлівка — річка в Україні, у Звягельському та Житомирському районах Житомирської області, ліва притока Тні (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 8 км. Висота витоку річки над рівнем моря — 234 м; висота гирла над рівнем моря — 223 м; падіння річки — 11 м; похил річки — 1,84 м/км.

Розташування 
Грузлівка бере свій початок із Болота Зеленого на північно-східній околиці селища Довбиш. Тече переважно на північний схід через село Грузливець і на південно-західній околиці села Калиновий Гай впадає в річку Тню, притоку Случі.

Іхтіофауна Грузлівки 
У річці водятся карась звичайний, окунь, пічкур, щука звичайна та плітка звичайна.

Примітки 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Баранівського району
Річки Пулинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці